Brüstle ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Brüstle (* 1962), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Friedrich Brüstle (1899–1969), deutscher Pädagoge und Politiker (BCSV, CDU), MdL Baden
 Hans Brüstle (* 1907), deutscher Autor
 Matthias Brüstle (* 1985), deutscher Telemark-Skifahrer 
 Oliver Brüstle (* 1962), deutscher Neuropathologe und Stammzellforscher
 Wolfgang Brüstle (* 1952), deutscher Geophysiker